LATS steht für:
 Landesverband Amateurtheater Sachsen
 Long-Acting Thyroid Stimulator

Lats steht für:
 Lats, lettische Währung

Abkürzung